Eugène Bugnon (1842-1915), Zwitsers politicus en wijnbouwer
 Fabienne Bugnon (1859-), Zwitserse politica

Zwitserse achternaam